HCV est un sigle qui peut désigner :
 Hepatitis C virus (en français, virus de l'hépatite C), le virus responsable de l'hépatite C ;
 Hockey Club Vaujany, un club français de hockey sur glace évoluant à Vaujany ;
 Hockey Club Valais-Chablais, un club suisse de hockey sur glace évoluant dans différents lieux en Valais.